Domovoj – creatura del folclore slavo
 Domovoj (Домовой) – film del 2008 diretto da Karen Oganesjan
 Un elfo per amico (Домовой, Domovoj) – film del 2019 diretto da Evgenij Bedarev
 Cratere Domovoy – cratere presente su Ariel